Tempio di Atena a Paestum
 Tempio di Atena a Siracusa
 Tempio di Atena Afaia a Egina
 Tempio di Atena Alea a Tegea, in Arcadia
 Tempio di Atena Nike ad Atene
 Antico tempio di Atena Poliàs ad Atene
 Tempio di Atena Poliade a Priene, nell'Asia Minore
 Tempio di Atena Polias a Pergamo, nell'Eolide, regione dell'Asia Minore